Der Internationale Frauenfriedenskongress fand vom 28. bis 30. April 1915 in Den Haag (Niederlande) mit 1136 Teilnehmerinnen aus zwölf Nationen statt.

Der Kongress war auf Initiative der deutschen Frauenrechtlerinnen Anita Augspurg (1857–1943), Deutschlands erster Juristin, und Lida Gustava Heymann (1868–1943), beides wichtige Vertreterinnen der Deutschen Frauenbewegung sowie auf Einladung der niederländischen Ärztin, Pazifistin und Frauenrechtlerin Aletta Jacobs mitten im Ersten Weltkrieg organisiert worden.

Im Rahmen des Kongresses wurde ein Forderungskatalog an die Nationen der Welt formuliert, der seiner Zeit weit voraus war und bis heute an Aktualität nichts eingebüßt hat.
Unter anderem wurden Forderungen nach der Einrichtung eines ständigen internationalen Gerichtshofes (der heute seinen Sitz in Den Haag hat) und einer internationalen Organisation zur Friedenssicherung, einer weltweiten Kontrolle des Waffenhandels sowie der Einrichtung einer neuen Weltwirtschaftsordnung aufgestellt. An die neutralen Staaten wurde appelliert, zwischen den kriegführenden Staaten einen sofortigen Friedensschluss ohne territoriale Ansprüche zu vermitteln. Darüber hinaus wurden Massenvergewaltigungen als Mittel der Kriegsführung angeprangert.

Die Aktion war unter den organisierten Frauenvereinen umstritten. Einige sahen es als ihre patriotische Pflicht an, dem Kongress fernzubleiben. Viele Nationalstaaten versuchten, die Teilnahme ihrer Staatsbürgerinnen an dem Kongress zu verhindern oder zumindest zu erschweren. So war es in Deutschland den Frauenvereinen verboten, sich in das politische Geschehen einzumischen. Von 180 angemeldeten Teilnehmerinnen aus Großbritannien konnten nur drei beim Kongress erscheinen, da ihnen keine Pässe zur Ausreise erteilt wurden. Teilnehmerinnen aus den zu dem Zeitpunkt noch neutralen USA nahmen trotz des U-Boot-Kriegs die Gefahr einer Atlantiküberquerung auf sich.

Höhepunkt des Kongresses war die Gründung des „Internationalen Ausschusses für dauernden Frieden“, der 1919 in Women’s International League for Peace and Freedom ("Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit", IFFF) umbenannt wurde. Dieses Gremium existiert bis heute und hat bei den Vereinten Nationen einen Beraterstatus. Darüber hinaus wurden in zahlreichen Staaten nationale Komitees gebildet. Nach dem Kongress reisten zwei Delegationen durch Europa und führten dabei Gespräche mit den Vertretern von 13 Regierungen. Obendrein wurde ihnen eine Audienz bei Papst Benedikt XV. gewährt, der sich ebenfalls für den Frieden einsetzte und dabei mehrere Forderungen der Frauen-Friedensbewegung aufnahm.

Die Kongressvorsitzende Jane Addams und spätere Präsidentin der „Women’s International League for Peace and Freedom“, welche nach dem Kriegseintritt der USA als „gefährlichste Frau der Nation“ bezeichnet wurde, bekam 1931 für ihr Engagement den Friedensnobelpreis verliehen. Dieselbe Auszeichnung erhielt ebenfalls für ihre Präsidentschaft 1946 Emily Greene Balch, die nach dem Ende des Kongresses wegen ihrer Teilnahme ihre Stelle als Hochschuldozentin verloren hatte. Rosika Schwimmer, die 1915 auch auf dem Podium saß, wurde 1920 aus Ungarn vertrieben, bei der Nobelpreisverleihung 1948 war sie unter den Kandidaten, verstarb aber, woraufhin der Preis gar nicht vergeben wurde.

Siehe auch 
 Jeannette Rankin

Weblinks 
 Deutschlandradiokultur.de Kalenderblatt 28. April 2015, Anette Schneider: Frauen für den Frieden
 internationalefrauenliga.de: Deutsche Sektion der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit

Einzelnachweise 

Women’s International League for Peace and Freedom
Veranstaltung der Friedensbewegung
Veranstaltung in Den Haag
Internationale Tagung
Frauenverband
Gewaltfreiheit
Frauengeschichte
Politische Veranstaltung 1915
Veranstaltung (Frauen)
Frauen (Niederlande)
Politik (Den Haag)